

Geografia

Austria 
 Haiming – comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Germania 
 Haiming – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Pagine correlate 

Haining (disambigua)